A Nossa Senhora da Vitória foi uma nau de 64 peças da Marinha Portuguesa, lançada ao mar a 17 de Setembro de 1720.

História 
A nau foi construída por William Warden na Ribeira das Naus, em Lisboa, e lançada ao mar numa terça-feira, 17 de Setembro de 1720.

Destino 
Na noite de 3 de Janeiro de 1730, numa terça-feira, ocorreu um acidente que incendiou a nau no porto de Lisboa, no Rio Tejo, quando ainda era comandada pelo capitão de mar e guerra João Guilherme Hartley.

Naus do Reino de Portugal